Список евангелических суперинтендентов Австрии включает в себя всех суперинтендентов и епископов  лютеранской евангелической церкви и всех суперинтендентов  реформатской евангелической церкви Австрии с момента принятия закона о веротерпимости 1781 года.

Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания

Епископы (Вселенская Церковь) 

Церковной Конституцией в 1949 году была введена должность Епископа. Официальная резиденция Епископа находится в Вене.

Список Епископов:

Аш (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Аш существовало с 1869 года по 1918 год с прилегающими общинами в Ашском выступе.

Список суперинтендентов Аш:

Богемия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Богемии существовало с 1784 года по 1900 год с прилегающими общинами в Чехии.

Список суперинтендентов Богемии:

Бургенланд 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Бургенланда было основано в 1924 году. Офис епархии с 1956 года находится в Айзенштадте.

Список суперинтендентов Бургенланда:

Вена 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Вены, до разделения в 1947 году, охватывало территорию четырёх современных суперинтендентств: Нижней Австрии, Штирии, Каринтии и Восточного Тироля и собственно Вены. С 1947 года территория суперинтендентства уменьшилась до размера Вены с прилегающим приходом из Нижней Австрии в Швехате. Офис епархии находится в пятом районе Вены Маргаретен.

Список суперинтендентов Вены:

Верхняя Австрия 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Верхней Австрии, до разделения в 1966 году, охватывало территорию двух современных суперинтендентств Верхней Австрии и Зальцбурга и Тироля. С 1966 года территория суперинтендентства уменьшилась до размера Верхней Австрии, включая приход Русбах-ам-Пас-Гшют (Зальцбург). Офис епархии находится в Линце.

Список суперинтендентов Верхней Австрии:

Восточная Богемия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Восточная Богемия существовало с 1900 года по 1918 год с прилегающими общинами в восточной части Богемии.

Список суперинтендентов Восточной Богемии:

Галиция (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Галиции существовало с 1804 года по 1918 год с прилегающими общинами в Галиции и Буковине.
	
Список суперинтендентов Галиции:

Галиция и Буковина (1918—1939)

Суперинтендентство Галиции и Буковины было образовано после объединения суперинтендентств Галиции и Моравии и Силезии. После того, как Польша вновь обрела независимость, суперинтендентство было преобразовано в 1920 году в независимую Евангелическую церковь Аугсбургского и Гельветского исповедания в Малой Польше.

Список суперинтендентов Галиции и Буковины:

Зальцбург и Тироль 

Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Зальцбурга и Тироля было основано в 1966 году. Офис епархии находится в Инсбруке.

Список суперинтендентов Зальцбурга и Тироля:

Западная Богемия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Западная Богемия существовало с 1900 года по 1918 год с прилегающими общинами в западной части Богемии.

Суперинтендент Западной Богемии:

Каринтия и Восточный Тироль 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Каринтии и Восточного Тироля было основано в 1947 году. Офис епархии находится в Филлахе.

Список суперинтендентов Каринтии и Восточного Тироля:

Моравия и Силезия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Моравии и Силезии существовало с 1784 года по 1918 год с прилегающими общинами в Моравии и Силезии.

Список суперинтендентов Моравии и Силезии:

Нижняя Австрия 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Нижней Австрии было основано в 1947 году. Офис епархии находится в Санкт-Пёльтене.

Список суперинтендентов Нижней Австрии:

Штирия 
Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Штирии было основано в 1947 году. Офис епархии находится в Граце.

Список суперинтендентов Штирии:

Евангелическая церковь Гельветского исповедания

Австрия (Вселенская Церковь) 
Евангелическая церковь Гельветского исповедания управляет Внутренней и Нижней Австрией и включает в себя все федеральные земли, в том числе реформатские лютеранско-протестантские приходы в Форарльберге. С 1949 года суперинтендент имеет титул государственного суперинтендента. Официальная резиденция государственного суперинтендента находится в Вене.

Список всех суперинтендентов и государственных суперинтендентов Евангелической церкви Гельветского исповедания:

Богемия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Гельветского исповедания Богемии существовало с 1785 года по 1918 год с прилегающими общинами в Богемии (Чехии).

Список суперинтендентов Богемии:

Галицийский сеньорат (исторически) 
Евангелический сеньорат Гельветского исповедании Галиции

Моравия (исторически) 
Евангелическое суперинтендентство Гельветского исповедания Моравии существовало с 1785 года по 1918 год с прилегающими общинами в Моравии.

Список суперинтендентов Моравии:

Литература

Примечания

См. также 

 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Австрии
 Евангелическая церковь Гельветского исповедания в Австрии
 Евангелическая церковь Аугсбургского и Гельветского исповедания Австрии
 Протестантизм в Австрии
 Христианство в Австрии
 Христианство в Австрии
 Evangelische Kirche A. B.
 Evangelisch-lutherische Kirchen
 Evangelische Kirche A. B. in Österreich
 Evangelische Kirche H. B. in Österreich
 Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich
 Liste der evangelischen Superintendenten in Österreich

Е